Norstedt kan syfta på:

Näringsliv
 Norstedts förlagsgrupp – en svensk koncern av bokförlag
 Norstedts förlag – ett förlag som ger ut vuxenböcker
 Norstedts Juridik – ett företag inom juridik mm

Personer
 Ann Norstedt, (född 1950), skådespelare
 Anna Munthe-Norstedt (1854–1936), svensk konstnär
 Carl Norstedt (1797–1862), boktryckare
 Claës Norstedt (1870–1952), finländsk industriman
 Errol Norstedt, artistnamn Eddie Meduza (1948–2002), komiker, textförfattare, kompositör, sångare och multiinstrumentalist
 Gudrun Norstedt (född 1965), författare, biolog och historiker
 Maritha Norstedt (född 1963), filmproducent
 Per Adolf Norstedt (1763–1840), boktryckare
 Reinhold Norstedt (1843–1911), målare, etsare och grafiker

Samhälle
 Norstedtshuset – en byggnad på Riddarholmen i Stockholm
 Norstedts uppslagsbok – en uppslagsbok i ett band som har utgivits sedan 1927
 Norstedt, Schleswig-Holstein – en kommun och ort i Kreis Nordfriesland i förbundslandet Schleswig-Holstein i Tyskland

Släkt
 Norstedt från Höjen – bergsmannasläkt från gården Höjen vid Hosjön öster om Falun
 Norstedt från Nora – har givit namn åt Norstedts förlag